Jelendol (gmina Ribnica) – wieś w Słowenii, w gminie Ribnica
 Jelendol (gmina Škocjan) – wieś w Słowenii, w gminie Škocjan
 Jelendol (gmina Tržič) – wieś w Słowenii, w gminie Tržič